
22-й армейский корпус — оперативно-тактическое объединение в составе Береговых войск ВМФ Российской Федерации. Корпус расположен на территории Крымского полуострова и включает в себя подразделения береговых войск Черноморского флота. Управление корпуса расположено в г. Симферополь. В составе корпуса находятся, в числе прочего, 8-й отдельный артиллерийский полк и 126-я бригада береговой обороны. Задачей корпуса является решение всего спектра задач береговой обороны, а также проведение, при поддержке флота, морских десантов.

История 
В советские годы в Крыму дислоцировался 32-й армейский корпус Одесского военного округа, который с распадом СССР перешёл под юрисдикцию Украины и в ходе сокращения её армии был расформирован в 2003 году.

Зимой 2016 года появилась неофициальная информация о воссоздании 32-го армейского корпуса в составе ВС РФ, однако позднее его нумерация была изменена на 22-й.

22-й армейский корпус был сформирован 10 февраля 2017 года. Формирование 22-го армейского корпуса стало частью общей практики формирования армейских корпусов в береговых войсках ВМФ РФ в целью повышения эффективности управления.

В апреле 2017 года вновь сформированный 22-й армейский корпус Черноморского флота ВМФ Российской Федерации провел на местном полигоне Опук учения своих частей и соединений.

В апреле 2020 года под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу была проведена внезапная проверка боеготовности частей 22-го армейского корпуса.

В сентябре 2020 года принимал участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ—2020».

В июне 2021 года личный состав корпуса участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплениями в Керчи и Ялте.

Корпус участвовал во вторжении на Украину в 2022 году. В ночь на 14 апреля 2022 года, по сообщениям украинской стороны, склады боеприпасов корпуса были уничтожены в Чернобаевке.

Состав 
 126-я отдельная гвардейская Горловская Краснознамённая, ордена Суворова бригада береговой обороны, в/ч 12676 (с. Перевальное)
 127-я отдельная разведывательная бригада, в/ч 67606 (г. Севастополь)
 8-й отдельный артиллерийский полк, в/ч 87714 (с. Перевальное)
 1096-й отдельный зенитный ракетный полк, в/ч 83576 (г. Севастополь)
 4-й отдельный полк РХБЗ, в/ч 86862 (г. Севастополь)

Командиры 
 генерал-лейтенант Колотовкин, Андрей Владимирович (февраль 2017 — декабрь 2018)
 генерал-лейтенант Касторнов, Константин Георгиевич (декабрь 2018 — ноябрь 2020)
 генерал-лейтенант Лямин, Денис Игоревич (ноябрь 2020 — октябрь 2021)
 генерал-майор (генерал-лейтенант с 07.12.2022) Марзоев, Аркадий Васильевич (с 1 ноября 2021 года)

Полигоны 
Учения подразделений корпуса проходят на полигонах Опук рядом с мысом Опук и Ангарском возле села Заречное.

Примечания 

Черноморский флот
Воинские формирования Южного военного округа
Береговые войска Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 2017 году
Армейские корпуса Российской Федерации
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании